TGL steht für:
 Tagalog, Sprachkennung nach ISO 639
 Tarifgemeinschaft Lübeck, ein ehemaliger Verkehrsverbund
 Tauerngasleitung, ein Erdgaspipelineprojekt
 Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen in der DDR
 Technik Gewerkschaft Luftfahrt, eine deutsche Gewerkschaft
 Trave-Gymnasium in Lübeck
 eine im Jahr 2005 eingeführte Lkw-Baureihe von MAN, siehe MAN Nutzfahrzeuge #TGL
 Bahnhof Goldshöfe nach DS 100

tgl steht für:
 Tagalog (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

Siehe auch:
 TGLA

Abkürzung